O cantor e compositor Bira Delgado (José Ubireval Delgado) - nascido em 27 de outubro de 1955 no Município de Tupanatinga, Sertão  do Moxotó, Estado de  Pernambuco. É o décimo nono filho de Afonso de Sá Delgado e Sebastiana Gomes de Souza. O Artista cantor e compositor  mora no Estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa há 45 anos, tendo recebido em 2005 o título de Cidadão Paraibano, conferido pela Assembleia Legislativa da Paraíba.  É casado, desde 1985, com a professora de dança, Edna Chacon Delgado, do qual tiveram 2 filhos, o Promotor de Justiça Thiago Chacon Delgado e a Nutricionista Thaís Chacon Delgado.  

Foi Diretor Cultural do Colégio Marista Pio X, onde ajudou a implementar vários projetos educacionais importantes, como o Auto de Natal (Espetáculo Natalino) e o Grupo Musical Armorial. Coordenou a Delegação da Paraíba  durante as Olimpíadas Marista da Europa, que aconteceu na (Cidade de Lisboa) ( Portugal), no (Esternato Marista de Lisboa). É Filiado ao (Instituto dos Irmãos Marista). Exerceu a função de diretor da FUNJOPE (Fundação de Cultura de João Pessoa), ( Casarão 34 ). Tem diversas participações musicais em sua trajetória, a exemplo do CD " Do Mato ",  de Bebé de Natércio, da Coletânea "Só Forró PB/2008 ", ao lado de Flávio José, Pinto do Acordeon, Biliu de Campina,  Lucy Alves e vários outros artistas. Fez vários trabalhos com o escritor Ariano Suassuna. 

 

Coordenou as homenagens da solenidade de posse do escritor na Academia Paraibana de Letras. Seu principal trabalho musical pode ser registrado no seu CD, "Na batida da cancela", lancado em 201, durante o São João da Capital e Festa de Nossa Senhora das Neves. O CD Na Batida da Cancela, foi lançado neste mesmo ano, 2011, durante o Maior São João do Mundo, no Parque do Povo, na cidade de Campina Grande. Em 2012, o seu CD, Na batida da cancela, foi lançado durante o Festival de Inverno de Garanhuns. Em 2017 fez uma turnê pela Europa, participando de vários festivais na Europa. França, durante o Festival na Torre Eiffel, na cidade de Paris, em Lille, Norte da França  em Bruxelas, capital da Bélgica, divulgando o Forró e a Cultura Popular Brasileira. 

Fez parte da Comissão do Centenário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga e do Centenário do Rei do Ritmo Jackson do Pandeiro. Coordenou e participou do Primeiro Festival de Cultura Cigana, na cidade de Sousa-Pb. Coordenou e participou do Primeiro Festival de Cultura Quilombola, no Quilombo Caiana das Crioulas, na cidade de Alagoa Grande-Pb. Atualmente é membro do Conselho Estadual de Cultura da Paraíba e Gerente Operacional de Música da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba. 

Cantores de Pernambuco